Оливер, Майкл (род. 1981) — американский актёр.
 Оливер, Майкл (род. 1985) — английский футбольный судья.